Vernate, commune italienne de la Lombardie.
Vernate, commune suisse du Tessin.